44-й чемпионат мира по санному спорту прошёл 1 и 2 февраля 2013 года в канадском Уистлере. Решение проводить соревнования здесь было принято 20 июня 2009 года на 57-м собрании Международной федерации санного спорта, причём данный город был единственным претендентом на проведение первенства. Наиболее успешно выступила сборная Германии, взяв восемь комплектов наград из двенадцати разыгранных, в том числе немцы заняли первые места во всех четырёх дисциплинах.

Медалисты

Медальный зачёт

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Двухместные сани

Смешанные команды

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Канадской федерации санного спорта 
 Результаты заездов мужских одноместных саней 
 Результаты заездов женских одноместных саней 
 Результаты заездов двухместных саней 
 Результаты смешанной эстафеты 

2013
Санный спорт
Февраль 2013 года
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Международные соревнования по санному спорту в Канаде